Firlej steht für:

 Gmina Firlej, Landgemeinde in Polen
 Firlej (Adelsgeschlecht), polnisches Adelsgeschlecht